Атояк-де-Альварес:
 Атояк-де-Альварес — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Герреро.
 Атояк-де-Альварес — муниципалитет в Мексике, штат Герреро.